Moghioroș este un nume de familie care se poate referi la:
 Alexandru Moghioroș, comunist român
 Stela Moghioroș, lider comunist român, soția lui Alexandru Moghioroș
 Parcul Moghioroș, fostul nume al actualului parc Drumul Taberei

Vezi și 
 Măgheruș

Nume de familie din Transilvania
Împrumuturi lingvistice din maghiară